Charmois kan syfta på:

 Charmois, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Charmois, Territoire de Belfort, fransk kommun i departementet Territoire de Belfort
Charmois-devant-Bruyères, fransk kommun i departementet Vosges
Charmois-l'Orgueilleux, fransk kommun i departementet  Vosges